Shadowrun — видеоигра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией  для Xbox 360 и Windows Vista и выпущенная в 2007 году. Действие игры происходит в одноимённой вымышленной вселенной, созданной для настольной ролевой игры от компании FASA

Игровой процесс 
Игра ориентирована на многопользовательский режим. Игроки участвуют в «смертельной схватке» (англ. deathmatch) в 3D-шутере от первого либо третьего лица. При выборе персонажа доступны различные расы, такие как: люди, эльфы, гномы, орки. Расы отличаются уникальными способностями, которые влияют непосредственно на игровой процесс. Кроме того, по результатам матча игрок получает игровую валюту для закупок вооружения и приобретения способностей в начале следующего матча

В Shadowrun нет режима кампании для одного игрока, но игрок может запустить матч с ботами для тренировки и тестирования способностей персонажа.

Сюжет 
Сюжет игры опирается на литературные произведения и справочные материалы вымышленной настольной ролевой игре Shadowrun от компании FASA.

Согласно древним легендам Shadowrun, магия циклична. Магия покидает мир и возвращается каждые 5000 лет. Приходит в мир, растет, достигает пика могущества и в конце концов отступает, исчезает оставляя лишь слабые следы. В последний пик активности магии, постройка силы — зиккурат был возведён рядом с местом, где через столетия появится город Сантус, в Бразилии. Задача этого сооружения неизвестна. Даже семья Чансел, которая тайно обслуживает зиккурат в течение тысяч лет, не знает о его назначение, как и назначение странного артефакта, как-то связанного с зиккуратом. За тысячелетия, прошедшие с момента его постройки, зиккурат был скрыт в склоне горы. 24 декабря 2012 года, магия начала возвращаться, неся в мир перемены и смятение.

Возвращение магии привело к глобальным изменениям в обществе. RNA Global — могущественная транснациональная корпорация, направляет исследовательскую группу в Сантус. Их работа состоит в том, чтобы исследовать аномальный энергетический фон, исходящий от горного склона на окраине Сантуса. Эксперименты по контролю над магической энергией привели к катастрофе, которая разрушила половину города и обрушила горный склон, открыв зиккурат для всех. Переложив вину за инцидент на орочью военизированную организацию, RNA Global ушли из Сантуса

Через некоторое время RNA Global вернулась в Сантос, на этот раз заключив контракт с правительством, который обеспечивал им контроль над городом. В их обязательство так же входили охрана порядка и обеспечение безопасности в городе. RNA Global делом ввела военное положение и объявила комендантский час для всех граждан. Местные жители, не забывшие катастрофу и её причины, начали сопротивляться усилиям RNA. Сопротивлению помогало руководство семьи Чансел, посвятившее себя защите зиккурата и артефакта. Сопротивление переросло в конфликт, конфликт — в схватку, а затем и в полномасштабную городскую войну. В итоге. Силы сопротивления по руководством Чансел стали называть себя «Lineage».

Битва между RNA Global и «Lineage» разрослась до внушительных масштабов в 2031 году, и бойцом одной из сторон предстоит выступить игроку.

См. также 
 Shadowrun — настольная ролевая игра
 Shadowrun (игра, 1993) — первая видео игра по вселенной Shadowrun для консоли SNES
 Shadowrun (игра, 1994) — игра в жанре экшн-RPG для консоли SEGA
 Shadowrun Returns — компьютерная тактическая ролевая игра выпущенная в 2012 году

Примечания 

Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Shadowrun
Кроссплатформенные компьютерные игры